Osoby o tym nazwisku:
 Anđa Jelavić – chorwacka koszykarka
 Ante Jelavić – bośniacki polityk
 Nikica Jelavić – chorwacki piłkarz